

Pessoas 
 Lloyd Banks - rapper norte-americano
 Carli Lloyd - futebolista norte-americana
 Harold Lloyd - comediante e ator norte-americano
 Lloyd - cantor de R&B norte-americano

Localidades 
 Lloyd - abreviação comum de Lloydminster, cidade na fronteira entre as províncias de Alberta e Saskatchewan, Canadá

Lloyd (Flórida)
Lloyd (Montana)
Lloyd (Nova Iorque)

Outros 
 Banco Lloyds - antigo banco inglês
 Lloyd Aéreo Boliviano - companhia aérea boliviana
 Lloyd Brasileiro - companhia de navegação brasileira
 Lloyd Nacional - companhia de navegação brasileira
 Lloyd Paranaense - companhia de navegação brasileira
 Lloyd's of London - mercado de seguro e resseguro britânico
 Lloyd's Register - sociedade classificadora britânica de navegação
 Lloyds TSB - instituição financeira britânica
 Rifle Lloyd - tipo de arma de fogo

Desambiguação